У списку наведені всі фільми, в яких знявся Джекі Чан. Жирним шрифтом наведені фільми у яких Джекі грає одну з головних ролей.

 
Чан Джекі